Hervé Giraud peut désigner :
 Hervé Giraud (né en 1946), militaire français ;
 Hervé Giraud (né en 1957), archevêque de Sens-Auxerre ;
 Hervé Giraud (né en 1960).